Тюль — прозора сітчаста тканина

Топонім 

 Тюль — місто у Франції
 Тюль — округ у Франції, у департаменті Коррез